Grétarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arnar Grétarsson (né en 1972), footballeur islandais ;
 Daníel Leó Grétarsson (né en 1995), footballeur islandais ;
 Helgi Grétarsson (né en 1977), grand maître islandais du jeu d'échecs ;
 Hjörvar Steinn Grétarsson (né en 1993), grand maître islandais du jeu d'échecs ;
  (né en 1990), handballeur islandais ;
  (né en 1972), entrepreneur islandais ;
 Sigurður Grétarsson (né en 1962), footballeur islandais.

Notes et références 

en:Grétarsson